Grip, település Norvégiában
Grip, CD kezelő program